L'Institut de biologie et d'écologie appliquées (IBEA) est une école française appartenant à l'Université catholique de l'Ouest à Angers.

Créée en 1993, l'IBEA forme des étudiants (de niveau licence à master) en écologie appliquée, dans les domaines de l'écotoxicologie, de la phytosociologie, de la microbiologie, de la génétique moléculaire, de l'écologie estuarienne et du développement durable. L'institut offre également des parcours en licence professionnelle dans le domaine de la gestion des déchets ou encore dans le traitement des eaux.

L'institut fait partie des écoles françaises délivrant à ses étudiants en Master 2 le titre d'ingénieur écologue (diplôme reconnu par l'Association française des ingénieurs écologues)

Enseignement supérieur à Angers
Institut catholique français
Établissement scolaire fondé en 1993